RYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rahim Yar Khan (Pakistan)